Miejscowości w Czechach
 Olešnice − miasto  w kraju południowomorawskim
 Olešnice – gmina w powiecie Semily, w kraju libereckim
 Olešnice – wieś i gmina w powiecie Czeskie Budziejowice, w kraju południowoczeskim
 Olešnice– wieś w gminie Bouzov, położona w kraju ołomunieckim, w powiecie Ołomuniec, w Czechach
 Olešnice – gmina w Czechach, w powiecie Hradec Králové, w kraju hradeckim
 Olešnice – gmina w Czechach, w powiecie Rychnov nad Kněžnou, w kraju hradeckim